Pesterew ist der Familienname von:

 Ihar Pesterew (* 1974), weißrussischer Biathlet
 Iwan Pesterew (* 1975), weißrussischer Biathlet